Robert Owen (1771–1858) angol politikus
 Robert Owen (1889–1961) walesi pilóta